Rosoy (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
 Rosoy (Yonne), een gemeente in het Franse departement Yonne